

Personnalités 

 Gires-Ganne (1910-1971), poète et écrivain français ;
 François Gires (1931-2013), physicien français, co-inventeur du Gires-Tournois ;
 Paul Gires (1873-1948), médecin français, pionnier de la stomatologie ;
 Stéphane, Ludovic et Jean-Christophe Gires, créateurs de Gigamic, éditeur français de jeux de société.

Appareils 
 Gires-Tournois ou interféromètre de Gires-Tournois, miroir GTI, résonateur optique linéaire utilisé pour introduire de la dispersion chromatique.

Voir aussi